Sezon 2011/2012 Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej rozpoczął się 9 grudnia 2011 w amerykańskim Park City, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 11 marca 2012 w fińskim Kuopio. Rozegrano 17 konkursów indywidualnych, dwa sprinty drużynowe oraz jeden bieg sztafetowy.

Tytułu najlepszego zawodnika bronił Niemiec Fabian Rießle. W tym sezonie najlepszy okazał się Marjan Jelenko ze Słowenii.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Starty Polaków

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz i wyniki 
 Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2011/2012 w kombinacji norweskiej